We Are Your Friends – singolo dei Justice vs Simian del 2006
 We Are Your Friends – film del 2015 diretto da Max Joseph